Округ Ми́тчелл () — административно-территориальная единица в англоязычных странах:
 Австралия 
 Митчелл — округ в штате Новый Южный Уэльс.
 США 
 Митчелл — округ в штате Айова.
 Митчелл — округ в штате Джорджия.
 Митчелл — округ в штате Северная Каролина.
 Митчелл — округ в штате Канзас.
 Митчелл — округ в штате Техас.